Duke  kan syfta på 

 Duke (adelstitel) – en brittisk adelstitel i rang motsvarande det svenska hertig
 Duke University – ett universitet i Durham i den amerikanska delstaten North Carolina
 Duke (musikalbum) – ett musikalbum av gruppen Genesis